Dies ist eine Liste der Städte im Tschad.

Die mit Abstand größte Agglomeration im Tschad ist N’Djamena mit einer Einwohnerzahl von 1.356.832 (Stand 20. Mai 2009). Damit leben etwa 16 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 10.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 8. April 1993, für den 20. Mai 2009 sowie die Provinz, zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen der aufgeführten Städte beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung im engeren Sinne, nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Regierung des Tschad
 City Population – Historische Einwohnerzahlen der Städte im Tschad

Einzelnachweise 

 
Tschad

simple:Chad#Cities